Георги (Гешо) Станишев е български дърворезбар и зограф, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Роден е в град Крушево около 1780 година в семейството на Станиш, преселил се в размирните години около 1770 година от мияшкото село Тресонче в Крушево. Занимавал се е със строителство и резбарство. Според някои предположения работил няколко години с Рензовци. Работи като резбар в Мелник и Неврокопско. Умира в Неврокоп около 1830 година. Има трима синове - Димитър и Антон – резбари, и Петър – търговец.

Родословие

Бележки 

Български дърворезбари
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Крушево
Мияци
Български иконописци
Станишеви (крушевчани)
Починали в Гоце Делчев
По произход от Тресонче